São Miguel do Mato ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 São Miguel do Mato (Arouca)
 São Miguel do Mato (Vouzela)